Lenie (voornaam)
Lenie (Albanië), een plaats in Albanië
Lenie (Schotland), een plaats in Schotland